Dělitel může být:
 dělitel (dělení) – prvek, kterým je děleno
 dělitel (dělitelnost) – prvek dělící jiný prvek beze zbytku